Hieronder volgt een lijst van lijsten van plaatsen in Noorwegen per provincie in Noorwegen.

Voormalige provincies 
Voor zover nog niet overgezet:

Zie ook
 Lijst van gemeenten in Noorwegen
 Lijst van Noorse steden